Малягурт — название нескольких населённых пунктов:
 Малягурт — посёлок в Игринском районе Удмуртской Республики.
 Малягурт — деревня в Красногорском районе Удмуртской Республики.